Kondratjewo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Kondratjewo (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Kondratjewo (Kirow), in der Oblast Kirow
 Kondratjewo (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Kondratjewo (Leningrad), in der Oblast Leningrad (bis 1948 Säkkijärvi)
 Kondratjewo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Kondratjewo (Omsk), in der Oblast Omsk